Back office, en finance de marché
 Back office, un type de bureaux d'affaires
 Back office, un terme d'informatique
 Back Office, un logiciel de Microsoft